Silberhorn bezeichnet:

 Silberhorn (Berner Alpen), Berg im Jungfrau-Massiv in den Schweizer Alpen
 Silberhorn (Rätikon), Berg im Rätikon in Liechtenstein
 Silberhorn (Neuseeland), Berg in den Neuseeländischen Alpen
 Silberhorn (Roman), Fantasy-Roman von Wolfgang und Heike Hohlbein

Silberhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Silberhorn (* 1974), deutsche Physikerin
 Georg von Silberhorn (1782–1854), deutscher Jurist
 Johann Nepomuk Silberhorn (1780–1842), bayerischer katholischer Pfarrer
 Sonja Silberhorn (* 1979), deutsche Autorin von Kriminalromanen
 Thomas Silberhorn (* 1968), deutscher Politiker (CSU), MdB